Pterothrissus belloci est une espèce de poisson appartenant à la famille des Albulidés

Liens externes 

 
 
 
 
 

Albuliformes